Luiz Augusto de Lima Ruas (Manaus, 1931 - 2000), também conhecido como Padre Luiz Ruas ou Padre Ruas, foi um sacerdote, poeta, jornalista, radialista, ensaísta e professor brasileiro.

Exerceu o magistério em escolas de nível médio e na Universidade Federal do Amazonas. Em razão das posições políticas que defendia, Luiz Ruas foi vítima de perseguições durante o Regime Militar de 1964. Foi um dos mais ativos membros do Clube da Madrugada, de Manaus .

Publicou os seguintes livros: "Aparição do clown" (1958), "Linha d'Água" (1970), "Os graus do poético" (1979) e "Poemeu" (1985)”. Élson Farias, poeta amazonense que presidiu a Academia Amazonense de Letras, escreveu elogiosamente a respeito de "Linha d'Água", considerando-o "livro legendário". Trata-se de uma coletânea composta por crônicas do Padre Ruas publicadas em sua coluna jornalística "Ronda dos Fatos". O livro "Os graus do poético" teve o patrocínio da Rádio Rio Mar, em comemoração às suas bodas de prata.

Dois sonetos do Pe. Ruas foram incluídos na "Seleta Literária do Amazonas" (Série Raimundo Monteiro), organizada por José dos Santos Lins (Manaus, Publicações do Governo do Estado do Amazonas, 1966) .

Em "L. Ruas: itinerário de uma vocação" (2004), Roberto Mendonça analisou aspectos significativos da obra de Luiz Augusto de Lima Ruas. Outro livro de Roberto Mendonça aborda a obra do Padre Ruas: "Cinema e crítica literária de L. Ruas", lançado em 2010 .

Uma instituição de Ensino Público de Manaus, localizada no bairro Zumbi III, denomina-se Escola Estadual Padre Luiz Ruas .

Ligações externas
 Poetas do Amazonas / Donaldo Mello e Inês Sarmet
 Rogel Samuel
 Portal Entre-textos

Escritores do Amazonas
Poetas do Amazonas
Padres católicos do Brasil
Naturais de Manaus